Eine Apophansis (altgriechisch ἀπόφανσις, apophansis = Urteil, Aussage) ist bei Aristoteles ein sprachliches Gebilde, das – im Gegensatz zu Fragen oder Bitten – wahr oder falsch sein kann.

Statt Apophansis verwendet Aristoteles gelegentlich auch das Wort protasis. Das altgriechische Wort Apophansis wurde mit enunciatio, sententia und propositio ins Lateinische übersetzt.

Literatur 
 Albert Menne: Apophansis. In: Joachim Ritter u. a. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 1,  Schwabe, Basel 1972, Sp. 447

Einzelnachweise 

Philosophische Logik
Aristoteles